Colin Davis (músic) (Weybridge, Surrey, 1927 - Londres, 2013) director d'orquestra britànic.
 Colin Davis (pilot) (1933, Marylebone, Londres - Ciutat del Cap, 2012), pilot de curses automobilístiques britànic